

Підрізчиха — річка в Кіровські області, права притока Вятки
 Підрізчиха — селище, Білохолуницький район, Кіровська область